Wahlkreis 99 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 99
 Landtagswahlkreis 99